Hernád, a Sajó mellékfolyója
 Hernád, község Pest megyében